Meteo – abbreviazione di meteorologia
 Meteo – tipo di programma televisivo che divulga le previsioni meteorologiche
 Meteo – raccolta di versi di Andrea Zanzotto
 Meteo – applicazione presente nei sistemi operativi iOS e watchOS
 Meteo – cavallo mitologico del cocchio di Ade